El término Casino Royale (película) puede referirse a:
Casino Royale (película de 2006), película de acción de 2006 protagonizada por Daniel Craig.
Casino Royale (película de 1967), película de comedia protagonizada por David Niven y Peter Sellers.
Casino Royale (película de 1954), película para televisión de 1954.